Ісіка́рі (, ) — топонім в Японії.

 Ісікарі (Хоккайдо)
 Округ Ісікарі
 Повіт Ісікарі
 Провінція Ісікарі